RB 31 (Berlin/Brandenburg), een treindienst in de Duitse deelstaten Brandenburg en Saksen
RB 31 (Hessen), een treindienst in de Duitse deelstaat Hessen
RB 31 (NRW), een treindienst in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen